Националният спорт е такъв спорт, който е особено популярен и традиционен сред жителите на една държава. Той понякога е и елемент от националната идентичност на нейните граждани.

Де юре национални спортове

Източници 

Спортна терминология